Jan Mikrut (duchowny)
 Jan Mikrut (działacz ludowy)